Alfred de Quervain ist der Name folgender Personen:

* Alfred de Quervain (Geophysiker) (1879–1927), Schweizer Geophysiker und Arktisforscher
 Alfred de Quervain (Theologe) (1896–1968), Schweizer Theologe reformierter Konfession